Numele Codreanu este foarte comun la români:
 Corneliu Zelea Codreanu
 Dan Codreanu, fotbalist
 Dediul Roșca Codreanu
 Dumitru Codreanu
 Gheorghe Roșca Codreanu
 Ioan Roșca Codreanu
 Ion Codreanu
 Irina Codreanu, scuptoriță
 Mihai Codreanu
 Neculai Roșca Codreanu
 Puiu Codreanu, cântăreț
 Radu Codreanu
 Roman Codreanu

Vezi și 
 Codruț (nume)
 Codrescu (nume de familie)
 Codru (dezambiguizare)
 Codreni (dezambiguizare)
 Ardud (dezambiguizare)
 Pădureanu

Nume de familie românești